Benteler è un nome di famiglia tedesco

Toponimi
 Benteler (Langenberg) – frazione di Langenberg in Germania

Aziende
 Benteler – azienda tedesco-austriaca

Sport
 Benteler-Arena – impianto sportivo a Paderborn in Germania